Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni – componente principale del mormonismo
Chiesa di Gesù Cristo bickertonita – componente del mormonismo
Chiesa di Gesù Cristo cutlerita – componente del mormonismo
Chiesa di Gesù Cristo drewita – componente scismatica del mormonismo
Chiesa di Gesù Cristo toneyita – componente del mormonismo
Chiesa di Gesù Cristo sulla Terra per mezzo del profeta Simon Kimbangu – chiesa fondata in Congo da Simon Kimbangu
Chiesa cristiana di Gesù Cristo – chiesa sostenitrice della supremazia bianca